Mimi – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Karnali w dystrykcie Humla
 Mimi – postaci z wierzeń Aborygenów australijskich